Натуральне число 1364
 1364 рік до нашої ери
 1364 рік нашої ери